100 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Eliminacje i półfinały miały miejsce 22 lipca, a finał 24 lipca 1976 roku.

Mistrzynią olimpijską została reprezentantka NRD Hannelore Anke, uzyskawszy w finale czas 1:11,16. Pozostałe miejsca na podium zajęły pływaczki z ZSRR. Srebrny medal zdobyła Lubow Rusanowa (1:13,04), a brązowy Marina Koszewoj (1:13,30).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

K